Guignon bezeichnet:
 Guignon (Fluss), einen Nebenfluss des Aron in Frankreich, Département Nièvre

Guignon ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Guignon (* 1944), Philosoph
 Jean-Pierre Guignon (1702–1774), italienischer Komponist
 Ross William Guignon (* 1993), US-amerikanischer Tennisspieler